Манасаул — село в Буйнакском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения «Сельсовет „Манасаульский“».

Географическое положение 
Расположен в 10 км к юго-западу от районного центра города Буйнакск, на левом берегу реки Акпеозень.

Население

Примечания 

Населённые пункты Буйнакского района